Степула — українське прізвище.

 Степула Надія Іванівна — поетка, перекладач
 Степула Руслан Іванович (1983—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.

Українські прізвища